Бребнер () — фамилия. Известные носители:

 Бребнер, Грант ( род. 1977) – шотландский футболист, тренер.
 Бребнер, Рональд Гилкрист (1881–1914)  — английский футболист-любитель, голкипер, участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме (Швеция).